Bushnell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bushnell Township (Illinois)
 Bushnell Township (Michigan)